Donax, a kagylók közé tartozó állatnem
 Donax, a nyílgyökérfélék közé tartozó növénynemzetség